La Peña (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Cundinamarca
La Peña (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Salamanca